Ермоге́н (Гермоген):

 Патриарх Гермоген (ок. 1530—1612) — патриарх Московский и всея Руси.
 Ермоген (Голубев) (1896—1978) — епископ Русской православной церкви
 Гермоген (Долганёв) (1858—1918) — епископ Православной российской церкви

См. также